Lingüística
 Mode d'articulació, posició que adopten els òrgans de fonació per produir un so, de manera que es produeixen diferents tipus
 Mode gramatical, aspecte de la conjugació verbal que indica l'actitud del parlant respecte al grau de realitat del que expressa 
 Mode condicional, mode del verb en el qual les frases fan referència a situacions, fets o accions hipotètiques o possibles
 Mode indicatiu, tipus de mode del verb que expressa esdeveniments reals o jutjats com a plausibles per l'emissor 
 Mode subjuntiu, mode verbal que es refereix a aquelles afirmacions que podrien esdevenir-se però que encara no tenen lloc 
 Música:
 Mode (música), un tipus d'escala musical 
 Modes grecs, organització de sons descendents (que van des d'un so agut fins a un de més greu) establint distàncies d'un to o de mig to entre els set sons que els formen
 Mode dòric o mode dori, escala tonal que rep el seu nom dels doris hel·lènics 
 Mode eòlic, escala musical utilitzada des de l'Antiga Grècia amb diferents denominacions i funcions a través dels diferents períodes musicals 
 Mode frigi, construït establint com tònica la tercera nota de l'escala diatònica 
 Mode major, escala de set sons, que coincideix amb l'escala del mode jònic 
 Modes rítmics, patrons de durada (o ritmes) llargs i curts impostos en l'escriptura musical medieval
 Modes de transposició limitada, modes musicals inventats pel compositor francès Olivier Messiaen
 Informàtica
 Mode de gestió de sistema, manera d'operació llançada per primera vegada amb l'Intel 386SL i disponible
 Mode irreal, mode real gran o mode real plànol, variant del mode real en la qual un o més registres de segment han estat carregats amb adreces i límits 32 bits 
 Mode llarg, mode en què una aplicació o sistema operatiu de 64 bits poden accedir a les instruccions i els registres de 64 bits del processador, mentre que els programes de 32 bits i 16 bits s'executen en un sub-mode de compatibilitat 
 Modes d'operació dels sistemes de xifratge per blocs
 Mode promiscu, mode en el qual un ordinador que es connecta a una xarxa compartida, tant la basada en cable de coure com la basada en tecnologia sense fils, captura tot el trànsit que circula 
 Mode protegit, mode operatiu de les CPU compatibles x86 de la sèrie 80286 i posteriors 
 Mode real o mode d'adreces reals, mode d'operació de l'80286 i anteriors CPUs compatibles amb l'arquitectura
 Mode segur o mode a prova d'errors, mode d'accés usat per certs sistemes operatius que disposarà d'una funcionalitat reduïda, però permetrà aïllar problemes ocasionats per components que no formen part del sistema operatiu base
 Mode text, tipus de visualització en pantalla que consisteix només en caràcters 
 Mode 8086 virtual o mode real virtual, permet l'execució d'aplicacions de mode real que violen les normes sota control d'un sistema operatiu de mode protegit 
 Economia
 Mode de producció, manera macroeconòmica en la qual s'estructura una societat determinada per a la producció
 Mode de producció capitalista, mode de producció que Marx va definir com estadis de l'evolució de la història econòmica definits per un determinat
 Mode de producció esclavista, mode de producció que Karl Marx va definir com estadis de l'evolució de la història econòmica definits per
 Miscel·lània
 Modes d'audició, model que explica com es produeix el procés de percepció sonora, de com es dota de significació als sons 
 Mode bulb, en fotografia, forma de controlar manualment les velocitats lentes, obrint i tancant l'obturador
 Modes de la càmera digital
 Mode de decaïment, camí que segueix un radioisòtop inestable fins que acaba convertint-se en un isòtop estable
 Mode normal, freqüència d'un sistema oscil·latori a la qual l'estructura deformable oscil·larà en ser pertorbada 
 Mode transversal, perfil del camp electromagnètic en un pla perpendicular a la direcció de propagació d'un front d'ona electromagnètica 
 La Mode, grup de música pop espanyol, actiu durant la primera meitat de la dècada dels anys vuitanta, un dels exponents del moviment de la Movida
 Les modes, drama de costums en tres actes, en vers i en català, original de Pitarra